Länna (äldre stavningsvariant Lenna) kan syfta på:

Platser

Orter
 Länna, Huddinge kommun –  ett villa- och industriområde som ingår i tätorten Stockholm
 Länna gård, Huddinge kommun – en äldre mangårdsbyggnad i Länna, Huddinge kommun
 Länna gästgivargård – ett gästgiveri beläget utmed "Gamla Dalarövägen" i Länna, Huddinge kommun, Stockholms län
 Länna, Uppsala kommun – en tätort i Uppsala kommun
 Länna gård, Uppsala kommun - en gård i Almunge socken i Närdinghundra härad
 Länna bruk – en masugn i Länna, Uppsala kommun
 Länna, Visby – en villastadsdel i sydvästra delen av Visbys ytterstad
 Länna gård, Visby – en herrgårdsanläggning strax utanför centrala Visby, Gotland
 Länna gård, Slite – en kalkbrukspatronsgård i utkanten av Slite, Gotland
 Lännaby – kyrkbyn i Länna socken i Norrtälje kommun
 Länna bruk, Strängnäs kommun – en ort och tidigare järnbruk i Länna socken, Strängnäs kommun
 Länna, Huddunge socken - en by i Huddunge socken

Länna kyrka
 Länna kyrka, Södermanland
 Länna kyrka, Uppland

Indelningar

Länna socken

Länna landskommun

Länna församling

Länna distrikt

Se även
 Frötuna och Länna skeppslag
 Lanna
 Lännaskogens naturreservat
 Merlänna
 Roslags-Länna landskommun
 Upsala-Lenna Jernväg
 Åkerlänna – Uppsala kommun
 Åker-Länna församling – Strängnäs stift